Lyubcha kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ljubtja (ort), Hrodnas voblast,

Bulgarien 

 Lyubcha (ort i Bulgarien), Smoljan, Obsjtina Dospat, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar